La Coppa della Germania Est 1972-73 fu la ventiduesima edizione della competizione.

Qualificazioni

1º turno

Turno intermedio

2º turno

Ottavi

Quarti

Semifinali

Finale

Campioni

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
Coppa della Germania Est